Los Cimientos kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Cimientos, Coyuca de Benítez, ort, 
 Los Cimientos, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Los Cimientos, Zirándaro, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar